Scherleiten ist der Name folgender Orte:

 Scherleiten (Gemeinde Feistritz), Ortsteil der Gemeinde Feistritz am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Scherleiten (Gemeinde Schlierbach), Ortsteil der Gemeinde Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Scherleiten (Gemeinde Sankt Oswald bei Plankenwarth), Ortsteil der Gemeinde Sankt Oswald bei Plankenwarth, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Scherleithen